

Населені пункти та їхні частини
 Вельоґура — село в гміні Єдлінськ Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Вельоґура — село в гміні Самбожець Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Вельоґура — частина міста Лігниця в Нижньосілезькому воєводстві
 Вельоґура — частина міста Радом в Мазовецькому воєводстві

Примітки